Pal·lant (fill de Crios), tità
 Pal·lant (fill de Pandíon), rei de Trezè
 Pal·lant (fill d'Evandre), epònim del Palatí